Gastrocopta procera är en snäckart som först beskrevs av Gould 1840.  Gastrocopta procera ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
procera